Inquisition steht für ein Gerichtsverfahren bzw. eine Gerichtsbehörde:
 Inquisition, ein Gerichtsverfahren der katholischen Kirche
 Spanische Inquisition, eine Gerichtsbehörde in Spanien
 Venezianische Staatsinquisition, eine Gerichtsbehörde in der Republik Venedig

Inquisition steht außerdem für:
 Inquisition (Band), die Thrash- bzw. Black-Metal-Band 
 Die Spanische Inquisition, einen Sketch der britischen Komikergruppe Monty Python